Артемій (ім'я) - чоловіче ім'я давньогрецького походження.
 Святий Артемій († 363, Сирійська Антіохія, сьогоднішня Туреччина) — ранньохристиянський єгипетський святий та велико-мученик, воїн, римський правитель Єгипту. Обезголовлений в Антіохії в 363 році.
 Артемій — галицький єпископ в 1238—1242 роках.
 Артемій — російський церковний діяч та публіцист XVI століття.

Чоловічі імена